Souriau ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Souriau (1892–1979), französischer Philosoph, Sohn von Paul Souriau
 Jean-Marie Souriau (1922–2012), französischer Mathematiker
 Paul Souriau (1852–1926), französischer Philosoph

Außerdem bezeichnet Souriau:

 A. Souriau et Cie, französische Automarke (1907–1914)
 Souriau (Elektrotechnik), französisches Unternehmen, das Steckverbinder herstellt